La Coupe Davis 1991 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du  au  dans différents lieux.

La France remporte son  grâce à sa victoire en finale face aux États-Unis (tenant du titre) par trois victoires à une.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1991 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

*L'Allemagne de l'Ouest est remplacée par l'Allemagne à la suite de la réunification.

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 88 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 20 dans la "Zone Amérique",
 20 dans la "Zone Asie/Océanie",
 32 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
La Coupe Davis 1991 est remportée par l'équipe de France  à Lyon au palais des sports de Gerland. La France remporte son premier saladier d'argent depuis 1932, dernière victoire des mousquetaires. Elle bat en finale les États-Unis qui alignaient pourtant une équipe très forte avec Pete Sampras et Andre Agassi comme joueurs de simples. Sampras est alors très jeune et débute dans la compétition à l'occasion de cette finale alors que Forget est classé dans le top 10 et réalise la meilleure saison de sa carrière, il a gagné ses affrontements face à l'Américain cette année. En face, les Français présentaient une équipe à deux joueurs : Guy Forget et Henri Leconte qui revenait tout juste d'une grave blessure. Leconte revient de blessure mais Noah fait le pari de faire jouer cet ancien top 10 en espérant qu'il retrouverait son niveau lors de la finale. Les deux hommes étaient transcendés par leur jeune et nouveau capitaine Yannick Noah (31 ans) avec qui ils jouaient encore sur le circuit l'année précédente. La France a utilisé quatre joueurs dans cette campagne : Guy Forget, Henri Leconte, Fabrice Santoro (18 ans) et Arnaud Boetsch qui ne joua que les doubles. Fait marquant : le tour d'honneur de l'équipe de France est mené par Yannick Noah sur l'air de Saga Africa. En demi-finale, la France écrase la Yougoslavie 5-0 mais il faut noter que ce pays  est en plein démantèlement et que deux piliers, Goran Ivanišević et Goran Prpić, sont Croates et ont donc quitté cette campagne au profit des seuls joueurs serbes.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1992.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1991 se joue entre les États-Unis et la France.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1992. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 20 au 22 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1991 de l'ATP
 World Team Cup 1991
 Coupe de la Fédération 1991

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1991
Coupe Davis
Davis